Estables (Losera), municipi francès al departament del Losera (regió d'Occitània)
 Los Estables de Velai, municipi francès al departament de l'Alt Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 estables, plural d'estable